Дом Эстерки () — наименование различных зданий в Польше, связанных с легендарной еврейской любовницей польского короля Казимира III по имени Эстерка.

 Дом Эстерки — дом в городе Жешув;
 Дом Эстерки — дом в краковском историческом районе Казимеж;
 Дом Эстерки — дом в городе Опочно;
 Дом Эстерки — дом в городе Радом.